Lubień peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Lubień, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Lubień, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Lubień, village du powiat de Łęczyca, dans la voïvodie de Łódź
 Lubień, village du powiat de Piotrków, dans la voïvodie de Łódź
 Lubień, village de la voïvodie de Lublin
 Lubień, village de la voïvodie de Lubusz
 Lubień, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Lubień, gmina rurale du Myślenice, voïvodie de Petite-Pologne
 Lubień, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie